Теорема Бонне может означать:
 Достаточное условие существования поверхности с данной первой и второй квадратичной формой, ― см. уравнения Петерсона ― Кодацци.
 Теорема Бонне о линейчатой поверхности.
 Теорема Бонне о поверхности Дарбу.

См.также
Формула Гаусса — Бонне

Дифференциальная геометрия поверхностей